Windolf ist der Familienname folgender Personen:

 Paul Windolf (* 1946), deutscher Soziologe
 Steve Windolf (* 1982; bürgerlicher Name Steve Wrzesniowski), deutscher Schauspieler